Bei den Asienspielen 2018 in Jakarta wurden zwischen dem 19. und 24. August 2018 im Jakarta Convention Center zwölf Wettbewerbe im Fechten ausgetragen.

Es fanden sechs Einzelwettbewerbe (Degen, Florett und Säbel jeweils für Frauen und Männer) sowie sechs Mannschaftswettbewerbe statt.

Wettbewerbe und Zeitplan

Ergebnisse Männer

Degen Einzel 

Finale: 19. August 2018

Florett Einzel 

Finale: 20. August 2018

Säbel Einzel 

Finale: 21. August 2018

Florett Mannschaft 

Finale: 24. August

Degen Mannschaft 

Finale: 22. August

Säbel Mannschaft 

Finale: 22. August

Ergebnisse Frauen

Degen Einzel 

Finale: 21. August 2018

Florett Einzel 

Finale: 20. August 2018

Säbel Einzel 

Finale: 19. August 2018

Florett Mannschaft 

Finale: 23. August

Degen Mannschaft 

Finale: 24. August

Säbel Mannschaft 

Finale: 22. August

Weblinks 
 Fechtergebnisse

Fechten
Sportveranstaltung in Jakarta
2018